

Geografia
 Weimar – città della Turingia (Germania), da cui prende il nome la Repubblica di Weimar (1918-1933)
 Weimar (Lahn) – comune dell'Assia (Germania)
 Weimar bei Kassel – località del comune di Ahnatal in Assia (Germania)
 Weimar – città del Texas (Stati Uniti)

Storia
 Repubblica di Weimar – nome non ufficiale del Reich tedesco (Deutsches Reich) dalla dissoluzione dell'Impero tedesco all'avvento del regime nazista (1918-1933)
Weimar (dinastia) – nome della dinastia comitale di Turingia del X-XII secolo